Грубею:

 Грубею (приток Васяхъёгана) — река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Грубею (приток Нияю) — река в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Грубею (приток Тыкотловы) — река в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.